Покрой:
 Покрой (крой) — структура готовой одежды или обуви, основанная на выкройке.
 Покрой (Покрои) — бывшее название литовского города Пакруойис.